

En littérature 
 The Man Inside, un roman de M. E. Chaber paru en 1954 ;
 The Man Inside, un roman de W. Watts Biggers paru en 1968.

Au cinéma et à la télévision 
 The Man Inside, un film de John G. Adolfi et J.S. Schrock sorti en 1916 ;
 The Man Inside, titre original du film Signes particuliers : néant réalisé par John Gilling et sorti en 1958 ;
 The Man Inside, un téléfilm de Gerald Mayer de 1976 ;
 The Man Inside, un film de Bobby Roth sorti en 1990 ;
 The Man Inside, un film de Rory Bresnihan sorti en 2008 ;
 The Man Inside, un film documentaire de Karim Goury sorti en 2012 ;
 The Man Inside, un film de Dan Turner sorti en 2012.

Au  théâtre 
 The Man Inside, une pièce de théâtre écrite en 1912 par Roland Burnham Molineux et produite en 1913 par David Belasco. 
La pièce a été écrite par Molineux en 1912 et relate son affaire (voir ).